Літня Універсіада 1987 — XIV літня Універсіада, була проведена в хорватському Загребі (Югославія) з 8 по 19 липня 1987 року. В універсіаді взяло участь 6 423 спортсмена з 122 країн. Змагання пройшли на стадіоні Максимір.

Символ 

Символом змагань стала білка Загі, що мешкає в міських парках Загреба. За задумом автора (Nedjeljko Dragic) білка втілює спортивний динамізм, а також веселість, яка є прикриттям для обачності. Доброзичливість і місце проведення олімпіади підкреслює маленький чорний капелюх, характерний елемент народного костюма в цій місцевості, знятий в знак вітання. Хвіст розфарбований п'ятьма кольорами: синій, потім червоний, жовтий, чорний і зелений.

Медальний залік

5 мільярдів 
Під час універсіади народився 5 мільярдний житель Землі у Загребі.

Примітки

Посилання 
 Zagreb Welcomes the XIVmer Universiade by Van Mecanovic president of the Yugoslavian Olympic Comittee  (англ.)
 Історія універсіад  — сайт FISU (англ.)

Спортивні події 1987
Липень 1987
Літні універсіади
Спорт у Загребі